Пе́ркинс () — английская фамилия:

 Перкинс, Винс (род. 1981) — канадский бейсболист.
 Перкинс, Якоб (1766—1849) — американский изобретатель, инженер-механик, физик.
 Перкинс, Джиа (род. 1982) — американская профессиональная баскетболистка.
 Перкинс, Джон (род. 1945) — сотрудник американского Федерального агентства «Корпус мира» в Эквадоре, автор книги «Исповедь экономического убийцы».
 Перкинс, Джон Марвин (более известен как Джон Хоукс; род. 1959) — американский актёр кино.
 Перкинс, Дональд Хилл (1925—2022) — британский физик.
 Перкинс, Карл (1932—1998) — американский рокабилли- и кантри-музыкант.
 Перкинс, Кендрик (род. 1984) — американский баскетболист.
 Перкинс, Кирен (род. 1973) — австралийский пловец.
 Перкинс, Кэтлин Роуз (род. 1974) — американская телевизионная актриса.
 Перкинс, Ларри (род. 1950) — австралийский автогонщик.
 Перкинс, Милли (род. 1938) — американская киноактриса.
 Перкинс, Мэнди — канадская певица и автор песен.
 Перкинс, Оз (род. 1974) — американский актёр, сын Энтони Перкинса.
 Перкинс, Осгуд (1982—1937) — американский актёр, отец Энтони Перкинса.
 Перкинс, Пайнтоп (1913—2011) — американский блюзовый пианист, певец.
 Перкинс, Роберт (1866—1980) — английский энтомолог.
 Перкинс, Сонни (род. 2004) — английский футболист.
 Перкинс, Стефани — американская писательница.
 Перкинс, Стивен (род. 1967) — американский барабанщик, наиболее известен как участник рок-групп Jane’s Addiction и Hellflower.
 Перкинс, Сэм (род. 1961) — бывший американский баскетболист.
 Перкинс, Сью (род. 1969) — британская комедийная актриса, писательница, теле- и радиоведущая.
 Перкинс, Ти Джей (род. 1984) — филиппино-американский рестлер.
 Перкинс, Трой (род. 1981) — американский вратарь, выступающий за канадский футбольный клуб «Монреаль Импакт» и сборной США.
 Перкинс, Фрэнсис (урождённая Фанни Корали Перкинс; 1880—1965) — первая женщина в кабинете министров США и министр труда США с 1933 по 1945.
 Перкинс, Шейн (род. 1986) — австралийский и российский трековый велогонщик, чемпион мира.
 Перкинс, Элизабет (род. 1960) — американская актриса.
 Перкинс, Эмили (род. 1977) — канадская актриса.
 Перкинс, Энтони (1932—1992) — американский актёр, отец Оза Перкинса.

См. также